А́дская по́чта — название сатирических журналов, издававшихся в разное время в Санкт-Петербурге. Оба журнала были закрыты из-за конфликтов с правительством.
 «Адская почта» — журнал, издававшийся Фёдором Эминым в 1769 году.
 «Адская почта» — журнал, издававшийся Евгением Лансере в 1906 году.